De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2022 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 15 mei 2022 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Sam Lowes startte de race niet na een crash tijdens de kwalificatie op zaterdag, waarna hij nog last had van duizeligheid en pijn in zijn nek.

Moto3 
De race, die gepland stond over een lengte van 22 ronden, werd in de tweede ronde afgebroken nadat er vanwege regenval een groot aantal coureurs was gevallen. Later werd de race herstart over een lengte van 14 ronden; hier werd gebruik gemaakt van de oorspronkelijke startopstelling, omdat er minder dan drie ronden waren voltooid. Joel Kelso startte de race niet omdat hij te veel last had van een blessure die hij opliep bij een crash tijdens de vorige race in Spanje.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Race 1

Race 2 
Jordi Torres startte de race niet vanwege een breuk in zijn kuitbeen, die hij opliep bij een crash in de eerste race.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2022
Frankrijk